La frase de Mundos opuestos se puede referir a:

Mundos opuestos (East Side, West Side, en versión original), película estadounidense de 1949, protagonizada por  Barbara Stanwyck, James Mason, Van Heflin y Ava Gardner.
Mundos opuestos (telenovela), telenovela producida por Ernesto Alonso para Televisa y protagonizada por Lucía Méndez (1976).
Mundos opuestos (álbum), álbum de estudio por las hermanas Ha*Ash (2005);
Mundos opuestos (reality show), reality show chileno, producido y transmitido por Canal 13 (2012);
 Mundos opuestos (Colombia), versión colombiana;
 Mundos opuestos (Paraguay), versión paraguaya;